Red Trabajar es una red profesional especializada por sectores, con presencia en España, México, Brasil, Colombia, Argentina,  Chile, Portugal, Perú y Venezuela. La empresa nace en diciembre de 2005. Su sede central se encuentra en Madrid.

Datos 

 Más de 6 millones de profesionales utilizan Red Trabajar.
 Más de 250.000 empresas.

Funcionamiento 

Red Trabajar, como red profesional especializada por sectores, facilita el encuentro entre profesionales, oferta y demanda de empleo, proyectos y servicios. Red Trabajar facilita las búsquedas de unos y otros a través de herramientas de filtrado. Tanto las empresas como los profesionales disfrutan de una única cuenta de acceso para buscar y ofrecer en cualquier portal de la red de su país.

Red Trabajar consta de más de 30 portales especializados por sectores, como vendedores.com , ingenieros.com , periodistas.com, economistas.com, ejecutivos.com, profesores.com, secretarias.com, administrativos.com, informaticos.com, empresarios.com .. etc

Enlaces externos 

 www.redtrabajar.com
 www.redetrabalhar.com

Empresas de España
Empresas fundadas en 2005